Shanahan ist der Familienname folgender Personen:

 Brendan Shanahan (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler
 Eileen Shanahan (1924–2001), US-amerikanische Journalistin
 Jeremiah Francis Shanahan (1834–1886), US-amerikanischer römisch-katholischer Bischof
 John Walter Shanahan (1846–1916), US-amerikanischer römisch-katholischer Bischof
 Joseph Shanahan (1871–1943), irischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Vikar von Süd-Nigeria
 Kyle Shanahan (* 1979), US-amerikanischer Footballtrainer
 Louise Shanahan (* 1997), irische Mittelstreckenläuferin
 Mike Shanahan (* 1952), US-amerikanischer Footballtrainer
 Patrick M. Shanahan (* 1962), US-amerikanischer Politiker und Industriemanager; designierter US-Verteidigungsminister
 Phil Shanahan († 2012), irischer Hurler
 Ryan Patrick Shanahan (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler
 Shane Shanahan (* 1972), US-amerikanischer Perkussionist
 Thomas Shanahan (1936–2006), US-amerikanischer Ingenieur
 William O. Shanahan (1913–1990), US-amerikanischer Historiker